Der Henley Passport Index (kompletter Name: Henley & Partners Passport Index) ist eine globale Platzierung von Staaten und Territorien bezogen auf die Reisefreiheit, die ihre Bürger genießen.

In Zusammenarbeit mit der International Air Transport Association hat Henley & Partners, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen mit Sitz in Jersey, die Visabestimmungen aller Länder und Territorien der Welt seit 2006 analysiert. Bis zum Jahr 2017 wurde dieser Index Henley & Partners Visa Restrictions Index genannt.

Methodik 
Um die Punktzahl für jeden Staat bzw. jedes Territorium zu ermitteln, wird die IATA-Datenbank folgendermaßen abgefragt:
 Für jeden Staat wird geprüft, welche Einreisebestimmungen für dessen Bürger bei der Einreise in alle anderen Staaten existieren.
 Bei jeder einzelnen Prüfung werden die folgenden Bedingungen angenommen:
 Der Passinhaber ist Bürger des Staates, der den Reisepass ausgestellt hat. Der Reisepass wurde nicht im Ausland ausgestellt.
 Der Reisepass ist gültig.
 Der Passinhaber ist volljährig.
 Die Einreise wird zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken geplant.
 Die Dauer des Aufenthaltes beträgt mindestens drei Tage.
 Folgende weitere Bedingungen werden bei den Abfragen beachtet:
 Die Abfragen werden ausschließlich für Inhaber von Standardreisepässen gestellt. Diplomatenpässe werden nicht berücksichtigt.
 Besondere Anforderungen an die Reisepässe, wie zum Beispiel die Gültigkeit über die Reisezeit hinaus oder die Anzahl der leeren Seiten, werden ignoriert.
 Länder mit Einschränkungen für weibliche Reisende werden nicht berücksichtigt.
 Gesundheitliche Anforderungen, ausreichende Geldmittel oder vorhandene Rückflugtickets des Reisenden bleiben unberücksichtigt.
 Vorabgenehmigungsverfahren der Fluggesellschaften wie zum Beispiel das Vorab-Passagier-Informationssystem werden nicht als Reisebeschränkung angesehen.
 Wenn für den Reisenden nach den oben genannten Bedingungen kein Visum erforderlich ist, wird für den Staat des Passinhabers eine Punktzahl (Wert = 1) vergeben.
 Nachdem alle Einzelabfragen durchgeführt wurden, entspricht die Gesamtpunktzahl eines Staates der Anzahl der visafreien Reisemöglichkeiten für dessen Bürger.

Ergebnis für das dritte Quartal 2022 
Die Liste wird im dritten Quartal 2022 von Japan mit 193 Punkten angeführt. Auf dem zweiten Rang befinden sich Singapur und Südkorea mit jeweils 192 Punkten. Deutschland und Spanien nehmen mit je 190 Punkten den dritten Platz ein. Luxemburg liegt mit 189 Punkten auf dem vierten Rang. Österreich liegt mit 188 Punkten auf dem fünften Rang. Die Schweiz erreichte mit 186 Punkten den siebten Rang, Liechtenstein mit 178 Punkten den 14. Rang.

Syrien, Irak und Afghanistan belegen im dritten Quartal 2022 weiterhin die unteren drei Ränge, mit unveränderten Punkten und visafreiem Zugang von 27 bis 30 Ländern.

Zusammenfassung der Ergebnisse 2012 bis 2022

Siehe auch 
Die kanadische Beratungsfirma Arton Capital veröffentlicht ebenfalls eine Rangliste bezüglich der Reisepässe, den Arton Capital Passport Index.

Weblinks 
 Henley Passport Index (englisch)

Einzelnachweise 

Sozialwissenschaftliche Kennzahl
!Visafreiheit
Liste (Staaten)